Plaats in Indonesië
 Sangiang Jaya (Cimarga), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Sangiang Jaya (Periuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam